15-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 2005 року по 10 травня 2006 року. Переможцем став донецький «Шахтар».

Учасники 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 16 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

Перед початком сезону команда «Ворскла» мала назву «Ворскла-Нафтогаз», ФК «Харків» — «Арсенал».

Підсумкова турнірна таблиця 
|}

Матч за звання чемпіона 
За регламентом змагань, оскільки команди, що посіли перше і друге місця, набрали однакову кількість очок, було призначено «золотий матч»:

Результати матчів

Загальна статистика чемпіонату

Найкращі бомбардири

Склади команд

Посилання 
 Вища ліга 2005/2006 на офіційному сайті ФФУ
 Вища ліга 2005/2006 на сайті Олексія Кобизєва
 Вища ліга 2005/2006 на сайті Дмитра Трощія
 Вища ліга 2005/2006 на сайті Footballstat
 Чемпіонат України 2005/2006 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2005—2006
 Чемпіонат України з футболу 2005—2006: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2005—2006: друга ліга
 Кубок України з футболу 2005—2006

2005 у футболі
2006 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2005 в українському спорті
2006 в українському спорті